Rächer steht für:
 eine Person, die Rache nimmt

Der Rächer steht für:
 Der Rächer, deutscher Edgar-Wallace-Film aus dem Jahr 1960
 Der Rächer, alternativer Filmtitel von Revengers, US-amerikanischer Western des Regisseurs Daniel Mann aus dem Jahr 1972, Originaltitel: The Revengers
 Der Rächer (Roman), Roman von Frederick Forsyth aus dem Jahr 2003

Die Rächer steht für:
 Die Rächer, US-amerikanische Comicserie
 Die Rächer (engl. Reckoners), eine Romanserie des US-amerikanischen Autors Brandon Sanderson

Siehe auch:

 Avenger
 Racher